Jméno Bělohorská má v České republice více ulic v několika městech:

 Bělohorská (Brno) – ulice v Brně
 Bělohorská (Chomutov) – ulice v Chomutově
 Bělohorská (Plzeň) – ulice v Plzni
 Bělohorská (Praha) – ulice v Praze
 Bělohorská (Varnsdorf) – ulice ve Varnsdorfu